Армита́ж:

 Армитидж — английская фамилия.
 Armitage III — OVA жанра киберпанк, выпущенное в 1995 году, посвящённое Наоми Армитаж, высокотехнологичному андроиду «Третьего типа».

См. также 
 Эрмитаж (значения)